Heinrich Brauns (vor 1827 – nach 1833) war ein deutscher Politiker und Bürgermeister in Brilon.

Brauns war Bürgermeister von 1827 bis 1833. Zuvor war er Bürgermeister in Geseke. Während seiner Amtszeit ließ er sich als Bürgermeister nach Balve versetzen.

Er war der Schwiegersohn des ersten Briloner Landrates Maximilian Droste zu Vischering-Padberg.

Siehe auch 
 Liste der Bürgermeister der Stadt Brilon

Literatur 
 Alfred Bruns: Brilon 1816–1918. Verlag Diethelm Krüger, Brilon 1988, ISBN 3-923013-08-6

Bürgermeister (Brilon)
Bürgermeister (Märkischer Kreis)
Person (Balve)
Bürgermeister (Geseke)
Geboren im 18. oder 19. Jahrhundert
Gestorben im 19. Jahrhundert
Mann